Кацели () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Кацели, Алека (1907—1994) — греческая актриса театра и кино, хореограф.
 Кацели, Йонуз (1908—1951) — албанский предприниматель и политик-диссидент.
 Кацели, Лука (род. 1952) — греческий политик, от 7 сентября 2010 до 17 июня 2011 министр труда Греции.
 Кацели, Садик (1914—2000) — албанский художник.